Schenefeld ist der Name
 einer Stadt im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein, siehe: Schenefeld (Kreis Pinneberg)
 einer Gemeinde im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, siehe: Schenefeld (Kreis Steinburg)

Siehe auch:
 Schönefeld (Begriffsklärung)